Saint-Léonard, Saint Léonard oder Saint Leonard steht für:
 Saint-Léonard VS, Gemeinde im Schweizer Kanton Wallis
 Saint-Léonard (Aostatal), Ortsteil der Gemeinde Saint-Rhémy-en-Bosses, Italien
 Kanton Saint-Léonard-de-Noblat, Département Haute-Vienne, Frankreich

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Léonard (Gers), Département Gers
 Saint-Léonard (Marne), Département Marne
 Saint-Léonard (Seine-Maritime), Département Seine-Maritime
 Saint-Léonard (Vosges), Département Vosges
 Saint-Léonard (Pas-de-Calais), Département Pas-de-Calais
 Saint-Léonard-de-Noblat, Département Haute-Vienne
 Saint-Léonard-des-Bois, Département Sarthe
 Saint-Léonard-des-Parcs, Département Orne
 Saint-Léonard-en-Beauce, Département Loir-et-Cher
 Avilly-Saint-Léonard, Département Oise

Orte in Kanada:
 Saint-Léonard (Montreal), Stadtteil von Montreal in der Provinz Québec
 Saint-Léonard (New Brunswick), Kleinstadt in New Brunswick
 Saint-Léonard-d’Aston, Gemeinde in Québec
 Saint-Léonard-de-Portneuf, Gemeinde in Québec

Siehe auch:
 St Leonards (englischsprachiger Raum)
 Sankt Leonhard (deutschsprachiger Raum)
 San Leonardo (italienisch- und spanischsprachiger Raum)